BET est un sigle qui peut désigner :
 théorie Brunauer, Emmett et Teller, une théorie de l'adsorption multicouches ;
méthode Brunauer, Emmett et Teller, une méthode de mesure de la surface spécifique par adsorption d'un gaz ;
 Borkou-Ennedi-Tibesti, une ancienne unité administrative du nord du Tchad ;
 Bureau d'études techniques, une société prestataire de services d'ingénierie ;
 BET Huguet, une société de services énergiques, filiale du groupe Électricité de Strasbourg ;
 Black Entertainment Television, une chaîne de télévision américaine ;
 BET France, une chaîne française dérivée de la précédente.

BET est un code qui peut désigner :
 .

BET peut aussi désigner :
 bromure d'éthidium, une molécule servant de médicament ou de marqueur fluorescent de l'ADN ;
 une autre orthographe du mot hébreu beth signifiant maison.

Code IATA des aéroports